Kaede est un prénom pouvant désigner :

Prénom
Kaede Kaga (1999-), chanteuse japonaise
Kaede Nakamura (1991-), joueuse de football japonaise
Kaede Ōse (1991-), chanteuse japonaise

Homonymie de prénom